Osinki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Osinki, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 Osinki, village du powiat de Suwałki, dans la voïvodie de Podlachie
 Osinki, village de la voïvodie de Lublin
 Osinki, village de la voïvodie de Mazovie